Desa Karangkemiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 109,38), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,57), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,13), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,64), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,05), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,18), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,06), 
 Desa Karangkemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar